O Campeonato Europeu de Hóquei em Patins de Juniores 2014 foi a 49ª edição do Campeonato Europeu de Hóquei em Patins sub20, que se realiza de 2 em 2 anos. Realizou-se em Valongo, Portugal, entre os dias 6 de Outubro e 11 de Outubro de 2014. 
A Selecção Portuguesa conquistou o seu 18º título da categoria, batendo na final a Espahna.

Fase de grupos

Grupo A 

6-Out-14

7-Out-14
{|
!width=125|
!width=auto|Jogo
!width=125|
|-
|align=right|Andorra 
|align=center|5–2
|align=left|
|-
|align=right|Itália 
|align=center| 
|align=left|
|}8-Out-14 Grupo B 6-Out-147-Out-148-Out-14'''

Fase final

Apuramento do campeão

5º ao 8º lugar

Ver também 
 Hóquei em patins
 Campeonato Europeu de Hóquei em Patins sub20

hoqueipatins.pt

Ligações externas 

Campeonato Europeu de Hóquei em Patins sub-20‎